Gen pearl, gen que provoca pelatges diluïts 
 Índex de Pearl, índex estadístic per a mesurar l'eficàcia de mètodes anticonceptius en estudis clínics
 Toponímia:
 Pearl (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Pearl (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí 
 Pearl i Hermes, atol de les illes de Sotavent de Hawaii
 Pearl City, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Hawaii
 Pearl City (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois